Juan Carlos Arce (ur. 1958) – hiszpański pisarz
 Juan Carlos Arce (ur. 1985) – boliwijski piłkarz